Hohenzollern kan henvise til flere artikler:

Stednavne 
 Hohenzollern (bjerg) – et bjerg i delstaten Baden-Württemberg i den sydvestlige del af Tyskland.
 Hohenzollern (slot) – et slot i delstaten Baden-Württemberg i den sydvestlige del af Tyskland, beliggende på bjerget af samme navn.

Lande og territorier 
 Hohenzollern (land) – Tidligere grevskab og fyrstendømme i det sydvestlige Tyskland. Delt i fire linjer i 1576:
 Hohenzollern, uddød 1602
 Hohenzollern-Haigerloch, uddød 1634
 Hohenzollern-Hechingen, uddød 1869
 Hohenzollern-Sigmaringen
 Hohenzollern (provins) – provins i Kongeriget Preussen, også kaldet Hohenzollernsche Lande

Personer og slægter 
 Huset Hohenzollern – Et europæisk fyrstehus, der har regeret i landet Hohenzollern, Brandenburg, Preussen, Tyskland og Rumænien.

Se også 
 Hohenzollernplatz – en plads i Berlin